Horch steht für:
 Horch, ein ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Horch (Band), eine 1979 in Halle (Saale) gegründete Folkband

Horch ist der Familienname folgender Personen:
 August Horch (1868–1951), deutscher Automobilbauer (Horch, Audi) und Rennfahrer
 Christoph Horch (1667–1754), deutscher Mediziner und Geheimrat
 Frank Horch (* 1948), deutscher Ingenieur, Manager und Politiker
 Franz Horch (1901–1951), österreichischer Dramaturg und Literaturagent
 Hans Otto Horch (* 1944), deutscher Literaturwissenschaftler
 Heinrich Horch (1652–1729), deutscher mystisch-reformierter Theologe und Bibelübersetzer
 Heinz-Dieter Horch (* 1947), deutscher Sportökonom, Hochschullehrer

 Manfred Horch (1948–2009), von 2001 bis 2009 Landessuperintendent für den Sprengel Stade der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
 Walter Horch (* 1952), deutscher Fußballspieler